Fremont Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fremont Township (Illinois)
 Fremont Township (Indiana)
 Fremont Township (Benton County, Iowa)
 Fremont Township (Bremer County, Iowa)
 Fremont Township (Buchanan County, Iowa)
 Fremont Township (Butler County, Iowa)
 Fremont Township (Cedar County, Iowa)
 Fremont Township (Clarke County, Iowa)
 Fremont Township (Fayette County, Iowa)
 Fremont Township (Hamilton County, Iowa)
 Fremont Township (Johnson County, Iowa)
 Fremont Township (Page County, Iowa)
 Fremont Township (Winneshiek County, Iowa)
 Fremont Township (Kansas)
 Fremont Township (Isabella County, Michigan)
 Fremont Township (Saginaw County, Michigan)
 Fremont Township (Sanilac County, Michigan)
 Fremont Township (Tuscola County, Michigan)
 Fremont Township (Minnesota)
 Fremont Township (North Dakota)
 Fremont Township (South Dakota)